Argüello oder Arguello ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Paula Arguello (* 2003), paraguayische Leichtathletin
 Alejandro Argüello (* 1982), mexikanischer Fußballspieler
 Alejandro Montiel Argüello (1917–2012), nicaraguanischer Diplomat und Richter
 Alexis Argüello (1952–2009), nicaraguanischer Boxer und Politiker
 Carlos Aníbal Altamirano Argüello (1942–2015), ecuadorianischer Geistlicher, Bischof von Azogues
 Facundo Argüello (* 1992), argentinischer Tennisspieler
 Gabriel Serra Argüello (* 1984), nicaraguanischer Filmregisseur und Kameramann
 Juan Argüello (* 1947), nicaraguanischer Sprinter
 Kiko Argüello (Francisco José Gómez-Argüello Wirtz; * 1939), spanischer Maler und spiritueller Führer
 Luis Javier Argüello García (* 1953), spanischer Geistlicher, Erzbischof von Valladolid
 Mariana Sansón Argüello (1918–2002), nicaraguanische Lyrikerin und Malerin
 Martín Vassallo Argüello (* 1980), argentinischer Tennisspieler
 Patrick Argüello (1943–1970), linksextremer Terrorist und Flugzeugentführer
 Ricardo Argüello, mexikanischer Leichtathlet
 Roberto Argüello (* 1963), argentinischer Tennisspieler